Vjekoslav Ivanišević (arhitekt), splitski arhitekt
 Vjekoslav Ivanišević (osnivač Hajduka), zvan Luiđi, jedan od osnivača HNK Hajduk Split